Лома дел Венадо има више значења:

 Лома дел Венадо (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лома дел Венадо (Ероика Сиудад де Тлаксијако), насеље у савезној држави Оахака у Мексику